Агладзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Агладзе, Гоготур Давидович (1930—2013) — советский, грузинский специалист в области кормопроизводства.
 Агладзе, Константин Игоревич (род. 1955) — советский, российский физик и биофизик.
 Агладзе, Рафаил Ильич (1911—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.